Filialkirche Maria Schnee steht für folgende Kirchen:

 Filialkirche Maria Schnee (Kehlegg), Dornbirn, Vorarlberg, Österreich
 Filialkirche Maria Schnee (Kötschach-Mauthen), Kötschach-Mauthen, Kärnten, Österreich